Хинлопен может означать:

Фамилия
 Хинлопен, Теймен (1572—1637) — один из директоров Северной Гренландской компании.
  (1626—1666) — голландский купец и офицер.

Топоним
 Пролив Хинлопена — пролив в Северном Ледовитом океане, названный в честь Теймена Хинлопена.